Haum ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Haum (1925–2010), deutscher Tourismusmanager

HAUM ist die Abkürzung von
 Herzog Anton Ulrich-Museum, Kunstmuseum in Braunschweig

Abkürzung